Cal Titarro és una masia situada al municipi de Solsona, a la comarca catalana del Solsonès. Es troba a la vora de l'estació depuradora d'aigües residuals de la ciutat.

Referències 

Masies de Solsona